El Torneig de Nuremberg 2019, oficialment conegut com a Nürnberger Versicherungscup 2019, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International Tournaments de la WTA. La setena edició del torneig es va celebrar entre el 18 i el 25 de maig de 2019 a Nuremberg, Alemanya.

La tennista kazakh Yulia Putintseva va guanyar el primer títol individual del seu palmarès.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Lloc web oficial  
 
 

2019
WTA Tour 2019